U-100 – niemiecki okręt podwodny typu U-57 z okresu I wojny światowej
 U-100 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-100 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-100 – niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich